Tərtər (district), district in Azerbeidzjan
 Tərtər (stad), stad in Azerbeidzjan